Ehberg ist ein geographischer Name

eines Ortes:
 Ehberg, Hofschaft in Halver im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

von Bergen:
 Ehberg (Crailsheim), 458,9 m, südöstlicher Spornberg der Burgbergwaldes bei Onolzheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Großer Ehberg, 340 m, im Teutoburger Wald bei Pivitsheide V. L., Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Eberg, Ortschaft in der Gemeinde Marienheide im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ebberg